La Roca Alta és una muntanya de 1.539 metres que es troba al municipi de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes de Peramola